Rouillé peut faire référence à :

Patronyme

 André Rouillé (né en 1948), historien de la photographie français ;
 Antoine Louis Rouillé (1689-1761), homme d'État et Ministre français des affaires étrangères ;
 Émile Rouillé (1821-1897), homme politique français ;
 Guillaume Rouillé, dit aussi Roville (-1589) est un libraire ou éditeur lyonnais ;
 Jacques Rouillé (né en 1936), footballeur français ;
 Nicole Rouillé (née en 1950), linguiste française ;
 Pierre Rouillé de Marbeuf (1657-1712), diplomate français.

Toponyme
 Rouillé commune française du département de Vienne,
 Fort Rouillé, ancien fort de Nouvelle-France situé à Toronto au Canada.

Voir aussi